enterite, infiammazione dell'intestino tenue.
colite, infiammazione dell'intestino crasso.